Dit is de wereldranglijst van februari 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 februari 2003.

Mannen 02